accelerator (tramonderdeel), onderdeel van een PCC-tram om de hoeveelheid stroom naar de motoren te regelen.
 Accelerator (Drayton Manor), een Family Boomerang-achtbaan van de Nederlandse achtbaanproducent Vekoma in het park Drayton Manor in Engeland
 accelerator (economie).
 accelerator (internet).
 accelerator (filmtitel).
 Accelerator (computerspel).